Jacquin ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Franz von Jacquin (1766–1839), österreichischer Chemiker und Botaniker
 Nikolaus Joseph von Jacquin (1727–1817), österreichischer Botaniker und Arzt
 Pauline Jacquin (* 1983), französische Biathletin
 Philippe Jacquin (1942–2002), französischer Anthropologe

Deckname:

 Jean Jacquin war der Deckname des polnischen Kryptoanalytikers Kazimierz Gaca

Siehe auch:
 Jacquin-Halskraut (Trachelium jacquinii), Pflanzenart aus der Familie der Glockenblumengewächse (Campanulaceae)
 Jacquinia, Pflanzengattung aus der Familie der Theophrastaceae